TAK – czasopismo społeczno-polityczne
 Tak – miasto w Tajlandii
 Prowincja Tak – prowincja w Tajlandii
 Tak – istota z książek Stephena Kinga
 TAK – format bezstratnej kompresji dźwięku
 tak – słowo potwierdzające

Zobacz też:
 Tak tak